Carleman:
 Torsten Carleman
 Condição de Carleman
 Desigualdade de Carleman

Ver também 
 Carlemannia
 Carlemanniaceae

Sobrenomes da língua sueca